Sezóna 2006/2007 byla 32. sezónou Švédské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým MODO Hockey.

Konečná tabulka základní části

Nejproduktivnější hráči po základní části 

Z = Zápasy; G = Góly; A = Asistence; B = Body; Tmin = Trestné minuty

Play off

Nejproduktivnější hráči play off 

Z = Zápasy; G = Góly; A = Asistence; B = Body; Tmin = Trestné minuty

Kvalserien (baráž)

Nejproduktivnější hráči baráže 

Z = Zápasy; G = Góly; A = Asistence; B = Body; Tmin = Trestné minuty

Trofeje

Externí odkazy 
 

Lední hokej v roce 2006
Lední hokej v roce 2007
2006/2007
Sport ve Švédsku v roce 2006
Sport ve Švédsku v roce 2007